Sarvsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sarvsjön, Västergötland, sjö i Laxå kommun, 
Sarvsjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (17,3 ha)
Sarvsjön (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Sarvsjön (Risinge socken, Östergötland, 651077-150567), sjö i Finspångs kommun, 
Sarvsjön (Risinge socken, Östergötland, 651195-149875), sjö i Finspångs kommun, 
Sarvsjön (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Sarvsjön (Vånga socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (2,4 ha)
Sarvsjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun, 
Sarvsjön, Närke, sjö i Laxå kommun,  (14,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn